Lee Chung-yong (Seoel, 2 juli 1988) is een Zuid-Koreaans voetballer die doorgaans als vleugelspeler speelt. Hij tekende in september 2018 een contract tot medio 2020 bij VfL Bochum. Dat lijfde hem transfervrij in nadat twee maanden eerder zijn verbintenis bij Crystal Palace afliep. Lee debuteerde in 2008 in het Zuid-Koreaans voetbalelftal.

Clubcarrière
Lee Chung-yong maakte sinds seizoen 2004 van de K-League deel uit van FC Seoul en debuteerde in 2008 in het Zuid-Koreaans voetbalelftal. Hij draagt samen met land- en voormalig teamgenoot bij Seoul Ki Sung-yong de bijnaam Ssang Yong (Double Dragon).

Bolton Wanderers haalde Lee in 2009 naar Engeland. Hij vervolgens meer dan 150 competitiewedstrijden voor de club, de eerste drie jaar in de Premier League, daarna 2,5 jaar in de Championship. Halverwege het seizoen 2014-2015 haalde Crystal Palace Lee terug naar het hoogste niveau in Engeland. Hij tekende in februari 2015 een contract tot medio 2018 bij de club uit Londen, die hem voor een niet bekendgemaakt bedrag overnam. Op 10 september 2017 maakte Chung-yong een blunder, door in een wedstrijd tegen Burnley FC een bal te zacht terug te spelen op de doelman, waardoor Chris Wood de bal eenvoudig op het middenveld kon oppikken en de uitgekomen keeper Wayne Hennessey kon omspelen. Dit verlies leidde het ontslag van trainer Frank de Boer in.

Interlandcarrière
De 1,80 meter lange Ki Sung-yong maakte voor zijn debuut in het nationale team ook deel uit van de nationale selectie tot 20 jaar (2006-07) en tot 23 jaar (2007-08). Hij was basisspeler van de Zuid-Koreaanse ploeg tijdens het voetbaltoernooi van de Olympische Zomerspelen 2008 en op het WK 2010. Daar maakte hij Zuid-Korea's enige doelpunt in de tweede groepswedstrijd tegen Argentinië (4-1 verlies). Ook kopte hij de 1-1 binnen in de alsnog met 1-2 verloren achtste finale tegen Uruguay.

Erelijst

Zuid-Koreaans voetballer
Zuid-Koreaans olympisch deelnemer